Burakovsky ist der Familienname folgender Personen:

 André Burakovsky (* 1995), schwedischer Eishockeyspieler
 Mikael Burakovsky (* 1977), schwedischer Eishockeyspieler
 Robert Burakovsky (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler